Ana-Maria Pauletta (1978), Curaçaos politica
 Hubertson Pauletta (1989), Curaçaos voetballer